«La buena vida» puede referirse a:

 La buena vida (1966), película argentina dirigida por René Mugica y guion de Carlos Latorre.
 La buena vida (1996), película española dirigida por David Trueba.
 La buena vida (2008), película chilena dirigida por Andrés Wood.
 La Buena Vida, grupo de música donostiarra.
 La buena vida, programa radiofónico de la cadena española ABC Punto Radio.
 La buena vida, programa de televisión de Plus TV, presentado por Paul Martin.
 La buena vida o la vida buena, concepto filosófico sobre la forma apropiada de vivir, conocido en la filosofía griega como Eudaimonia.